«Во́ин ра́дуги» () — фильм Майкла Тачнера о гибели Rainbow Warrior, корабля природоохранной организации Гринпис. Основан на реальных событиях.

Сюжет 
Rainbow Warrior, корабль Гринпис, миссия которого — протест против ядерных испытаний Франции в акватории Тихого океана, подорван во время стоянки в порту Окленд в 1984 году. Питер Уиллкокс, активист Гринпис, и Алан Гэлбрейт, верный своим принципам сотрудник полиции, объединяются, чтобы установить виновника трагедии.

В ролях 
 Джон Войт — Питер Уиллкокс
 Сэм Нилл — Алан Гэлбрейт
 Бруно Лоуренс — Терри Бэтчелор
 Керри Фокс — Андреа Джойс
 Джон Каллин — Дэвид Лонги
 Питер Хэмблтон — Мори Уитхэм
 Люси Лоулесс — Джейн Редмонд

Примечания

См. также 
 Rainbow Warrior
 Гринпис

Ссылки 
 
 Рецензии
 The Sinking of the Rainbow Warrior
 Feature: The Cinematic Sinking of the Rainbow Warrior – Comedy Frenchies and Porno David Lange
 Sinking of the Rainbow Warrior — TV Movie

Фильмы-драмы Новой Зеландии
Фильмы-драмы США